II церемония вручения премии «Гойя» () — вручение ежегодной премии состоялась 22 марта 1988 года в мадридском Дворце конгрессов. Ведущий — Фернандо Рей.

Номинации

Главные премии

Другие номинации

Премия «Гойя» за заслуги 
 Рафаэла Апарисио

Ссылки 
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 1988 года
 Официальный сайт

1988
События 22 марта
март 1988 года
1988 год в Испании
Кинопремии 1988 года